Muhammad Ali (1942 – 2016), Amerikaans bokser, geboren als Cassius Clay
 Mohammed Ali van Egypte (1769 – 1849), gouverneur van Ottomaans Egypte, stichter van het moderne Egypte
 Mohamed Ali (atleet), Nederlands atleet